Triphora ist der wissenschaftliche Name von:
Triphora (Orchideen), einer Gattung aus der Familie der Orchideen
Triphora (Schnecken), einer Gattung der Schnecken aus der Ordnung der Sorbeoconcha